

Курмангази — село, Атирауська міська адміністрація, Атирауська область
 Курмангази — село, Байтерецький район, Західноказахстанська область
 Курмангази — село, районний центр, Атирауська область